Gary Lewis peut désigner :
  (né en 1946), acteur et musicien américain, fils de Jerry Lewis et fondateur du groupe Gary Lewis & the Playboys ;
 Gary Lewis (né en 1958), acteur écossais.